Erre – lettera dell'alfabeto
 Erre – comune dell'Alta Francia (Francia)
 Erre – casa discografica italiana
 Erre – rivista italiana di politica
 J.M. Erre – scrittore francese

Pagine correlate 
R (disambigua)